ABC 13 peut faire référence à :
 KTRK-TV, Houston, Texas ;
 WSET-TV, Lynchburg, Virginie ;
 WTVG, Toledo, Ohio ;
 KTNV, Las Vegas, Nevada ;
 WDIO-TV, Hibbing, Minnesota ;
 WMBB, Panama City, Floride.

American Broadcasting Company